Jakeway ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Jakeway (1915–1993), britischer Kolonial-Administrator
 Germán Leguía y Martínez Jakeway (1861–1928), peruanischer Politiker